Renee Pornero (Graz, 24 de outubro de 1979) é uma atriz pornográfica austríaca.

Biografia 
Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em outubro de 2001, aos 20 anos de idade. Em novembro de 2002 partiu para Los Angeles para trabalhar, onde, em San Fernando Valley ("Porn Valley"), está situado o centro da indústria pornô americana.

Ela fez mais de 200 filmes, tendo sido filmados principalmente nos Estados Unidos e tematicamente classificados como gonzo. Ela é conhecida por sua predileção por sexo anal e cenas interracial. Ela afirmou abertamente que é bissexual.

Prêmios 
 2005: Eroticline Award – Best Actress (Europe)

Ligações externas 

 
 Entrevista com FM4
 Renee Pornero Visits KSEX

Atores pornográficos da Áustria